Уразаев — тюркская фамилия. Известные носители:
 Уразаев, Абдурахман-бек (1888 — ?) — юрист, политический и государственный деятель Туркестана.
 Уразаев, Ахмет Мухамметзарифович (1855—1883) — татарский поэт, педагог.
 Уразаев, Габдулхак Самигулович (1927—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Уразаев, Ерлан Жанатаевич (род. 1979) — казахстанский футболист.
 Уразаев, Игорь Кабирович (род. 1960) — Герой России.
 Уразаев, Тимур Бибиталиевич (род. 1967) — казахстанский дипломат.

 Уразаев, Айрат Раильевич (род. 1983)